Eremedaille (Saint Kitts en Nevis)
Eremedaille (Frankrijk)
Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
Eremedaille Belisario Domínguez
Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
Eremedaille van Oezbekistan
Eremedaille van Sint Jan
Eremedaille voor Mijnwerkers
Eremedaille van de Strijdkrachten (Vietnam)
Eremedaille van de Deense Toeristenbond
Eremedaille van de Brandweer
Eremedaille van de Amsterdamse Vrijwillige Burgerwacht
Eremedaille voor Veertig Jaar Trouwe Dienst (Oostenrijk)
Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
Eremedaille voor het gevecht bij Villiers-en-Couché
Eremedaille van de Deense Kamer van Handwerkslieden
Eremedaille van de Deense Schiet-, Gymnastiek- en Atletiekbond
Eremedaille ter Gelegenheid van het 40e Regeringsjubileum van Pakoe Boewono X Soesoehoenan van Soerakarta
Eremedaille voor 25 jaar verdienstelijk Werk op het Gebied van Brandweer en Reddingswezen